Любомир Николов (родился в 1950) — болгарский писатель и переводчик.

Биография 
Родился в Казанлыке. Сначала учился в России на машиностроителя, потом окончил факультет журналистики Софийского университета. Пришел в фантастику из фэндома в 1970-е. Дебютировал романом «Суд поколений», который закрепил за ним репутацию как одного из самых оригинальных фантастов Болгарии. Повесть «Червь на осеннем ветру», переведенная на русский язык в 1989, удостоилась премии «Еврокон». Помимо прозы создал около 30 фантастических книг-игр под псевдонимом Колин Уоламбери.

Избранная библиография 
 Суд поколений (роман-антиутопия) (1978) (совместно с Г. Георгиевым)
 Кроты (роман-антиутопия) (1981)
 Червь на осеннем ветру (повесть) (1986)
 Десятый праведник (роман-антиутопия) (1999)

Премии 
 Премия «Еврокон» за повесть «Червь на осеннем ветру» (1987)
 Премия фестиваля «Соцкон-1» (СССР, 1989)
 Премия Союза переводчиков Болгарии за перевод книги Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец»

Ссылки 
 Если. 2002. № 1 (107) .

Писатели-фантасты Болгарии